Atempo-Time Navigator (anciennement ASG-Time Navigator) est un logiciel de sauvegarde et de restauration de données multi-niveaux en environnement hétérogène (WINDOWS, LINUX, SOLARIS, UNIX (AIX), MACOS X, VMWARE, HYPER-V), édité par la société Atempo ).

Il permet de sauvegarder des serveurs, un workgroup départemental ou les serveurs d'un réseau d’entreprises multi-sites. Son fonctionnement est basé sur des agents installés sur les machines à sauvegarder. Il existe en complément un module d'archivage de données.

Notes et références

Lien externe 
https://www.atempo.com/fr/produits/time-navigator/ 

Logiciel de sauvegarde